Die Unabhängigen steht für:
 Die Unabhängigen, liechtensteinische politische Partei; siehe Die Unabhängigen (Liechtenstein)
 Die Unabhängigen – Liste Lugner, österreichische politische Partei; siehe Die Unabhängigen (Österreich)
 Wählergemeinschaft Nordfriesland/Die Unabhängigen, Wählergemeinschaft in Schleswig-Holstein; siehe Wählergemeinschaft
 Die Unabhängigen (DU), eine deutsche Wählergemeinschaft im niedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont
 Die Unabhängigen (DU), eine Kleinpartei im Kanton Bern (Schweiz) 
Die Unabhängigen Schrobenhausener e.V., eine deutsche Wählergemeinschaft im oberbayerischen Schrobenhausen